Basu – isola dell'Indonesia, nella provincia di Riau
 Bipasha Basu (1979) – attrice e modella indiana
 277883 Basu – asteroide della fascia principale